Циклотридекан (Cyclotridecane) — органическое вещество класса циклоалканов. Химическая формула — C13H26.

Физические свойства 
При комнатной температуре — жидкость.

Наиболее выгодной конформацией циклотридекана является неплоский пятиугольник, в котором энергия трансанулярного напряжения составляет около 21 кДж/моль, то есть 1,6 кДж/моль в расчете на одну метиленовую группу.

Примечания

Источники 
 PubChem. Cyclotridecane
 Общая органическая химия. — Т. 1, под ред. Бартона Д. и Оллиса В. Д. — М.: Химия, 1981. — С. 74

Циклоалканы